Сергей Старостин: Старостин, Сергей Анатольевич (1953—2005) — российский лингвист, член-корреспондент Российской академии наук.
 Старостин, Сергей Николаевич (род. 1956) — российский вокалист, исполнитель, этнограф, собиратель, аранжировщик, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.